L'estació de Polígon Industrial el Segre serà un futur baixador de la línia Lleida - la Pobla de Segur de FGC que s'ubicarà entre el Polígon Industrial el Segre i el Parc de la Mitjana de Lleida. La Generalitat projecta un baixador consistent en una andana de 80 metres de llarg per tres d'amplada i una marquesina similar a la d'altres estacions de la línia, amb un pressupost d'uns 160.000 € i que donaria servei a 43.000 viatgers l'any.

La nova estació fou anunciada l'abril de 2016 i l'estudi informatiu fou adjudicat el març de 2017 i presentat el juliol de 2018.

|- 
| rowspan=2 colspan=2 | Lleida Pirineus ||  || rowspan=2 | Alcoletge || coldspan=2 | Balaguer
|-
|  || La Pobla de Segur
|}

Referències 

Polígon Industrial el Segre
Polígon Industrial el Segre